Las Piedritas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Piedritas, Sinaloa, Culiacán, 
 Las Piedritas, Chiapas, Tonalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar